Сиволап — украинская фамилия.

 Известные носители
 Сиволап, Анна Николаевна (род. 1946) — Герой Социалистического Труда.
 
 Сиволап, Михаил Иванович (1909—?) — советский украинский государственный деятель, председатель Николаевского облисполкома.
 Сиволап, Пётр Спиридонович (род. 1929) — украинский писатель-юморист и поэт, сатирик, журналист.
 Сиволап, Поликарп Филиппович (1894—1938, или 1942) — советский революционер, партийный и хозяйственный деятель.